La Y Griega kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Y Griega, Guerrero, ort, Atoyac de Álvarez, 
 La Y Griega, Michoacán de Ocampo, ort, Zitácuaro, 
 La Y Griega, Tabasco, ort, Macuspana, 

Robotskapade Mexikoförgreningar